Вулкан — геотектонічне явище
 Вулкан — гіпотетична планета, існуванням якої в XIX-м столітті пробували пояснити відхилення руху Меркурія від теоретичної орбіти.
 Вулкан — бог вогню у давньоримській міфології

Топонім 

 Вулкан () — місто в Румунії, у повіті Хунедоара.
 Вулкан () — комуна в Румунії, у повіті Брашов.
 Вулкан () — село в Румунії, у повіті Брашов. Адміністративний центр комуни Вулкан.
 Вулкан () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Чуруляса.
 Вулкан () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Аполд.

Кінематограф 

 Повнометражні фільми
 «Вулкан» — американська мелодрама режисера Вільяма К. Говарда (1926)
 «Вулкан» — фільм режисера Міка Джексона (1997)
 «Вулкан» — фільм-драма ісландського режисера Рунара Рунарссона (2011)
 «Вулкан» — фільм-драма українського режисера Романа Бондарчука (2018)

 Телебачення
 «Вулкан» — другий епізод першого сезону мультсеріалу «Південний парк»

Техніка 
 Вулкан (ракета-носій)
 П-1000 Вулкан

Вигадані об'єкти 
 «Вулкан» — вигадана планета в серії «Енергія далеків» серіалу «Доктор Хто»

Див. також 
 Вулканці — вигадана цивілізація гуманоїдів у серіалі «Зоряний шлях»
 Вулканізація
 Vulcan